Vagnia är ett släkte av svampar. Vagnia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vagnia